Mucoromycota és una divisió de fongs que anteriorment es classificava com una subdivisió dins la divisió parafilètica Zygomycota. Conté 4 ordres, 61 gèneres i 325 espècies.

Inclou els ordres Endogonales, Mucorales, Mortierellales i Umbelopsidales que es poden classificar en dos subdivisions Mortierellomycotina i Mucoromycotina. Els mateixos autors també inclouen a la divisió Glomeromycota com una subdivisió més, però altres ho consideren una divisió aparte.

Mucoromycota incloïa molts dels zigomicets models. S'inclouen moltes espècies de ràpid creixement. La majoria són descomponedors, fitopatògens i micoparásits. Alguns indueixen a la micosis humana.

La filogènia és la següent:

Referències 

Fongs